Willi Fischer (oorlogsmisdadiger) (1913-1947), oorlogsmisdadiger en kapo
 Willi Fischer (politicus, 1920-1991), Duitse politicus
 Willi Fischer (beeldhouwer) (1925-2019), Tsjechische beeldhouwer en keramist
 Willi Fischer (politicus, 1943-2008), Duitse politicus
 Willi Fischer (advocaat) (1951), Zwitserse advocaat en academisch docent
 Willi Fischer (skispringer), Duitse skispringer
 Willi Fischer (Zwitsers politicus), Zwitserse politicus
 Willi Fischer (bokser), (1972), een Duitse bokser